El Batallón Santa Juana de Arco es una unidad protocolar de corte marcial, integrada por alumnos del Colegio De La Salle de Panamá. Este grupo fue formado con la finalidad de prestar apoyo a la Guardia Nacional de Panamá durante la Guerra de Coto a inicios de 1921. Inicialmente fue conformado por jóvenes voluntarios, alumnos del Colegio De La Salle, instruidos por miembros de otras escuelas de formación cristianas. 

Originalmente llamado compañía Juana de Arco, por el origen francés de los "lasallistas" de la época, el batallón brindaba instrucción física y militar a los estudiantes; sin embargo, al momento en que finalizaron el entrenamiento y se disponían a sumarse al efectivo militar panameño en la frontera con Costa Rica, la Guerra de Coto tomó un giro inesperado lo cual impidió que el Batallón Juana de Arco entrara en combate. 

Luego de finalizada la guerra, el batallón se mantuvo como un cuerpo de infantería de reserva durante la Segunda Guerra Mundial llamado la compañía “C” del Primer Batallón del Istmo, en donde también militaban jóvenes voluntarios de otros centros educativos del país: Instituto Nacional (Compañía "A"), Instituto Panamericano (Compañía "B"), Colegio Vocacional Artes y Oficios Melchor Lasso De La Vega (Compañía "D") y miembros de la banda de guerra del Instituto Técnico Don Bosco; todos ellos instruidos por el Capitán Ángel Espada, del Ejército de los Estados Unidos y comandados por el Teniente de Artillería Carlos Patterson.

Estructura 
La estructura operativa del batallón estuvo conformada inicialmente por fusileros y una escolta de bandera. Posteriormente se adicionaron compañías de sables, batuteras y lanzas. Estas última fundada en el 2003, siendo la primera vez que personal femenino forma parte del batallón.

Actualmente el Batallón Santa Juana De Arco está subordinado al Director en Turno del Colegio De La Salle de Panamá, apoyado por un cuerpo de instructores. 

Dentro de las filas del batallón, el escalafón está dividido en: 
Oficiales Superiores: coronel, teniente coronel, mayores de sección. 
Oficiales Subalternos: capitanes, tenientes y subtenientes todos deben ser estudiantes en su último año de colegiatura. 
Sub Oficiales: sargento mayor, sargento primero, sargento segundo, sargento, cabo,  y recluta o raso.

Los Oficiales superiores y subalternos pueden ser de su último o penúltimo año de colegiatura, los estudiantes de su penúltimo año solo pueden obtener el rango de Subteniente si logran pasar su prueba, para poder competir por este rango es necesario tener 5 años marchados con el Batallón Juana de Arco.

Los rangos honorarios son entregados a los miembros del Batallón Juana de Arco que no tengan los años necesarios para hacer su competencia.

Referencias 
Noticias en www.asamblea.gob.pa
Información en La Salle de Panamá

Artículo en ellasvirtual.com
Otro artículo en Prensa.com
PRHGS - World War II Honor List
Noticia en Recinto Universitario de Mayagüez

Guerras de Costa Rica
Guerras de Panamá